Verenigde Staten:
Bear Lake (Idaho-Utah)
Bear Lake (Michigan)
Bear Lake (Pennsylvania)
Bear Lake County (Idaho)
Canada:
Great Bear Lake